Arbancón kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Arbancón (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 
 Arbancón (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 

Robotskapade Spanienförgreningar